Augustin Louis Cauchy a laissé son nom à plusieurs théorèmes.

 En théorie des groupes, le théorème de Cauchy.
 En algèbre bilinéaire, l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
 En analyse réelle :
 le théorème des accroissements finis de Cauchy
 le théorème de Cauchy (corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qui fonde le principe de dichotomie) : si  est une fonction continue et strictement monotone sur  et si , alors  ;
 le théorème de Cauchy-Peano-Arzelà
 le critère intégral de Cauchy et le test de condensation de Cauchy
 la formule de Cauchy pour l'intégration successive
 En analyse complexe :
 les équations de Cauchy-Riemann
 le théorème intégral de Cauchy
 sa généralisation aux surfaces de Riemann
 la formule intégrale de Cauchy
 le théorème de Cauchy-Hadamard
 En topologie au critère de Cauchy
 Le théorème de Cauchy-Lipschitz sur les équations différentielles
 Le théorème de Cauchy-Kowalevski sur les équations aux dérivées partielles
 En géométrie : le théorème de Cauchy sur les polytopes convexes
 En théorie additive des nombres : le théorème de Cauchy-Davenport

Cauchy
Augustin Louis Cauchy